Большая Александровка — река на острове Сахалин. Протекает по территории Александровск-Сахалинского района Сахалинской области России.

Длина реки 38 км. Площадь водосборного бассейна 236 км². Берёт начало в северной части хребта Крутой. Впадает в Александровский залив Японского моря. Устье в черте города Александровск-Сахалинский.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Амурскому бассейновому округу.

Код объекта в государственном водном реестре — 20050000212118300008742.

Примечания 

Реки, впадающие в Татарский пролив
Реки Александровск-Сахалинского района